Louis Joubert (1762-1812), homme politique français et député ;
 Louis Joubert (mort en 1930), industriel français, président de la chambre de commerce de Saint-Nazaire.